Celso Mendes é um compositor e guitarrista brasileiro.

Discografia 
Frevo de índio

Compositores do Brasil
Guitarristas do Brasil